Тејлорсвил има више значења:
 Тејлорсвил (Индијана)
 Тејлорсвил (Калифорнија)
 Тејлорсвил (Џорџија)
 Тејлорсвил (Јута)
 Тејлорсвил (Кентаки)
 Тејлорсвил (Мисисипи)
 Тејлорсвил (Северна Каролина)